Royal Air Force – siły powietrzne Wielkiej Brytanii
 Royal Aircraft Factory – skrót nazwy wczesnej brytyjskiej wytwórni lotniczej
 RAF – skrót nazwy (niem. Rote Armee Fraktion, Frakcja Czerwonej Armii) niemieckiego ugrupowania terrorystycznego
 Rīgas Autobusu Fabrika – fabryka i marka łotewskich samochodów.
 Radiowa Agencja Fonograficzna – wytwórnia muzyczna należąca do Polskiego Radia